Свети Кастул може да се односи на
 Свети Кастул (18. децембар), хришћански светитељ и мученик који се у православљу слави 18. децембра
 Свети Кастул (24. децембар), хришћански светитељ и мученик који се у православљу слави 24. децембра